

Cinema 
Heaven's Door – film del 2009 diretto da Michael Arias

Musica 
Heaven's Door – album dei Plaid del 2008
Heaven's Door – singolo di Beni del 2010